John McDougall peut référer à :
 John McDougall (1805-1870), homme politique canadien du Québec
 John McDougall (1818 -1866), gouverneur américain de Californie
 John Lorn McDougall (1838-1909), homme politique canadien en Ontario
 John McDougall (1853-1925), footballeur international écossais